Путь Ильича — название населённых пунктов:

Казахстан 

 Путь Ильича — прежнее название села Коксай Карасайского района Алматинской области.
Путь Ильича — до 2019 г. название села Енбек в подчинении горадминистрации Аксу Павлодарской области.
 Путь Ильича — до 2000 г. название села Мырзашокы Жетысайского района Туркестанской области.

Россия 
 Путь Ильича — посёлок в Ленинском районе Волгоградской области.
 Путь Ильича — село в Николаевском районе Волгоградской области.
 Путь Ильича — посёлок в Палласовском районе Волгоградской области.
газета
 «Путь Ильича» — газета Завьяловского района Удмуртской Республики.
 «Путь Ильича» — газета Болотнинского района Новосибирской области.
 «Путь Ильича» — газета Дмитровского района Московской области.
 «Путь Ильича» — газета Куменского района Кировской области.
 «Путь Ильича» — газета Кумертау Республики Башкортостан.
 «Путь Ильича» — газета Нижнеудинск Иркутской области.

См. также 
 Шлях Ильича
 Путь Ленина